Со́нино (; до 2016 г. Комсомо́льское либо Комсомо́льск) — посёлок, Григоровский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321482003. Население по переписи 2001 года составляло 59 (27/32 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Сонино находится рядом с балкой Свиной Яр;
в 6-и км от села Григоровка.

Рядом с поселком небольшой садовый массив (~10 га).

История 
 1750 — дата основания.
 При СССР в селе был построен и работал третий производственный участок колхоза "Дружба", центральная усадьба и первый производственный участок которого находились в Григорьевке.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Великобурлукского района